

Prénom 
 
 Kristín Marja Baldursdóttir (née en 1949), femme de lettres et artiste islandaise.
 Marja Björk (née en 1958), écrivaine et juriste finlandaise.
Marja Habraken (1939-1989), actrice néerlandaise.
 Marja-Liisa Hämäläinen (née en 1955), fondeuse finlandaise.
 Marja-Lewis Ryan (née en 1985), actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine.
 Marja van Bijsterveldt (née en 1961), femme politique néerlandaise.

Divers 
 Märja, bourg de la commune de Tähtvere du comté de Tartu en Estonie.
 Marja-e taqlid, juriste possédant la plus haute autorité dans le chiisme duodécimain.

Voir aussi